Артём Юрьевич Лобузов () — российский пловец, призёр чемпионата мира, заслуженный мастер спорта России.

Биография 
В сборные России привлекается с 2007 года, когда в Белграде стал двукратным чемпионом Европейского юношеского Олимпийского фестиваля — в эстафете 4×200 метров вольным стилем и смешанной эстафете 4×100 метров.
 
На чемпионате Европы среди юниоров в 2008 году в Белграде завоевал серебряную награду на дистанции 200 метров вольным стилем и две бронзы — в эстафетах 4×100 метров и 4×200 метров вольным стилем.
 
На следующем европейском юниорском первенстве в 2009 году в Праге завоевал бронзу на 200-метровке вольным стилем. А четвёрка в эстафете 4×200 вольным стилем взяла серебро.

Участник Олимпиады 2012 в Лондоне, где был лишь 16-м на дистанции 200 метров вольным стилем. А в эстафете 4×200 метров вольным стилем российская четвёрка оказалась лишь десятой.

В Казани на Летней Универсиаде 2013 года стал чемпионом в эстафете 4×200 метров вольным стилем.

На чемпионате мира 2013 года в испанской Барселоне российская четвёрка в эстафете 4×200 меттров вольным стилем стала второй.

Студент Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодёжи и туризма (ГЦОЛИФК).

В 2022 году дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Дата начала дисквалификации — 25 августа 2021 года.

Примечания

Ссылки 
 Артём Лобузов  на сайте sports-reference
 Артём Лобузов на сайте Всероссийской федерации плавания
 Артем Лобузов: Мечтал попасть на Олимпиаду

Пловцы России
Пловцы на летних Олимпийских играх 2012 года
Мастера спорта России международного класса
Выпускники Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодёжи и туризма
Пловцы, дисквалифицированные за нарушение антидопинговых правил